Elektra, női név

Görög mitológia
 Élektra, Atlasz és Pléioné leánya
 Élektra, Ókeanosz és Téthüsz egyik leánya, ókeanisz
 Élektra, Agamemnón és Klütaimnésztra leánya

Irodalom
 Élektra Szophoklész drámája
 Élektra, Euripidész drámája

Film
Elektra (1962), Michael Cacoyannis filmje
Elektra (1974), Vámos László tévéfilmje
Elektra (2005), Rob Bowman filmje

Zene
Elektra (1909), Richard Strauss operája
 Électra
Elektra Records, lemezkiadó

Egyéb
Elektra, böngészőmotor
Elektra, az Osztrák-Magyar Monarchia kórházhajója az első világháborúban
Elektra vasúti biztosítóberendezés